Deewaar – film z 1975 roku
 Deewaar – film z 2004 roku